Disarm the Descent — шостий студійний альбом американської групи Killswitch Engage, який був випущений 2 квітня 2013 року.

Композиції 
 The Hell in Me — 2:57
 Beyond the Flames — 2:53
 The New Awakening — 3:30
 In Due Time — 3:18
 A Tribute to the Fallen — 4:02
 Turning Point — 3:12
 All We Have — 3:20
 You Don't Bleed for Me — 3:20
 The Call — 2:50
 No End in Sight — 3:29
 Always — 4:33
 Time Will Not Remain — 3:13

Джерела 
 Disarm the Descent  allmusic
 Disarm the Descent  last.fm

Альбоми Killswitch Engage
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми